Rasina – fiume dell'Umbria
Rasina – fiume della Serbia
Rasina – frazione del comune italiano di Gualdo Tadino
Distretto di Rasina – distretto della Serbia